Гальегос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии